Hopton Castle kan syfta på följande:
 Hopton Castle (ort), ort i Shropshire, England, Storbritannien
 Hopton Castle (slott), slott i Shropshire, England, Storbritannien